Die Mixed-Staffel im Triathlon bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde am 31. Juli 2021 ab 7:30 Uhr Ortszeit (00:30 Uhr MESZ) ausgetragen. Der Wettkampf fand im Odaiba Marine Park statt. Es traten 17 Teams bzw. Nationen an, bestehend aus jeweils vier Athleten (zwei Männer und zwei Frauen). Zum ersten Mal fand dieser Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen statt.

Olympiasieger wurde das britische Staffelteam (Jessica Learmonth, Jonathan Brownlee, Georgia Taylor-Brown und Alex Yee). Die Silbermedaille gewann das US-amerikanische Staffelteam (Katie Zaferes, Kevin McDowell, Taylor Knibb und Morgan Pearson). Bronze ging an das französische Staffelteam (Léonie Périault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand und Vincent Luis).

Streckenverlauf 
Die Mixed-Staffel im Triathlon fand im Odaiba Marine Park statt. Die zwei Athletinnen und zwei Athleten mussten jeweils eine Strecke von insgesamt 11,8 Kilometer bewältigen, die Strecke führte über flaches Terrain. Die Triathleten begannen mit einer 300 Meter langen Schwimmstrecke. Danach ging es auf die 6,8 Kilometer lange Radstrecke, die aus zwei Runden auf einem 3,4 Kilometer langen Kurs bestand. Schließlich beendeten die Triathleten die 2 Kilometer lange Laufstrecke mit zwei Runden à 1 Kilometer. An der Ziel-Linie war die Wechselzone.

Ergebnis 
Anmerkung: Es gab keine Startnummer 13. Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Olympic Sports Triathlon

Mixed Staffel